Okręty US Navy o nazwie USS "Marin"
 Pierwszy USS „Marin” (YNT-21) był jednostką pomocniczą. Zbudowany w 1929 roku kuter rybacki „Pacific” został zakupiony w 1940 roku i przebudowany na przybrzeżny trałowiec USS „Sparrow” (AMc-31), a w 1941 roku po zmianie nazwy na „Marin” przystosowany do roli stawiacza sieci. Wycofany ze służby w 1946 roku.
 Drugi USS „Marin” (YTB-753) był holownikiem. Został zwodowany w 1960 roku i wycofany ze służby w 1991 roku.

Marin